

Geografia 
 San Germano Chisone, comune italiano in provincia di Torino
 San Germano dei Berici, frazione di Val Liona in provincia di Vicenza
 San Germano Vercellese, comune italiano in provincia di Vercelli
 San Germano – uno dei nomi medievali di Cassino in provincia di Frosinone
 San Germano, frazione di Casale Monferrato in provincia di Alessandria
 Piedimonte San Germano, comune della provincia di Frosinone

Santi e beati 
 San Germano di Durazzo († 117), martire in Macedonia sotto Traiano con altri compagni di fede, celebrato il 7 luglio;
 San Germano d'Africa (data imprecisata), martire dei vandali di Unnerico con altri compagni, celebrato il 6 settembre;
 San Germano di Cesarea († 250), martire con i santi Cesario, Teofilo e Vitale a Cesarea, celebrato il 3 novembre;
 San Germano martire († 297), martire a Cesarea marittima con sant'Antonino, san Zebino e santa Ennathas, celebrato il 13 novembre;
 San Germano di Cadice († 303), martire a Cadice con san Servando, celebrato il 23 ottobre;
 San Germano di Besançon († 390), vescovo di Besançon, celebrato l'11 ottobre;
 San Germano d'Auxerre († 448), vescovo di Auxerre dal 418 al 448, celebrato il 31 luglio;
 San Germano di Man († 474), vescovo dell'isola di Man, celebrato il 3 luglio;
 San Germano Scoto († 480), martire in Normandia, celebrato il 2 maggio;
 San Germano d'Irlanda (VI secolo), irlandese, celebrato il 24 giugno;
 San Germano di Capua († 540), vescovo di Capua dal 516 al 541, celebrato il 30 ottobre;
 San Germano di Parigi († 576), vescovo di Parigi dal 555 al 576, celebrato il 28 maggio;
 San Germano di Costantinopoli († 733), Patriarca di Costantinopoli dal 715 al 730, celebrato il 12 maggio;
 San Germano di Granfeld, abate del monastero di Grandfeld, ucciso insieme al monaco Randoaldo, celebrato il 21 febbraio;
 San Germano († XI secolo), abate a Talloires, celebrato il 28 ottobre;
 San Germano di Kazan' e Svijažsk († 1567), arcivescovo, celebrato il 6 novembre;
 Beato Germano Gardiner († 1544), martire a Tyburn (Inghilterra) con Giovanni Larke e Giovanni Ireland, celebrato il 7 marzo;
 Beato Germano da Carcagente († 1936), frate cappuccino, sacerdote e martire a Carcaixent, celebrato il 9 agosto;
 Beato Germano di Gesù e Maria Pérez Jiménez († 1936), sacerdote passionista, martire con altri 8 compagni a Carabenchel Bajo (Madrid), celebrato il 23 luglio;
 Beato Germano Gonzalo Andreau († 1936), sacerdote e martire a Montserrat in Catalogna, celebrato il 22 settembre;
 Beato Germano Martin Martin († 1936), sacerdote e martire a Madrid, celebrato il 28 luglio

Altro 
 San Germano – cognome italiano
 Conte di San Germano – nome con cui è conosciuto in Italia il Conte di Saint-Germain, alchimista e avventuriero francese
 Battaglia di San Germano – battaglia della guerra austro-napoletana (1815)
 Dieta di San Germano – accordo tra Federico II di Svevia e papa Onorio III per una crociata in Terrasanta
 Trattato di San Germano – accordo tra Federico II di Svevia e papa Gregorio IX

Pagine correlate 

 Germano
 Chiesa di San Germano
 Saint-Germain

Riferimenti 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
 Santi, beati e testimoni